Estación Pergamino se puede referir a dos estaciones ferroviarias de la ciudad argentina de Pergamino, provincia de Buenos Aires:

Estación Pergamino (Mitre). correspondiente al Ferrocarril General Bartolomé Mitre;
Estación Pergamino (Belgrano). correspondiente al Ferrocarril General Manuel Belgrano.